Климовская — название населённых пунктов:

Россия 
 Климовская — деревня в Вилегодском районе Архангельской области.
 Климовская — деревня в Каргопольском районе Архангельской области.
 Климовская — деревня в Коношском районе Архангельской области.
 Климовская — деревня в Няндомском районе Архангельской области.
 Климовская — деревня в Устьянском районе Архангельской области.
 Климовская — деревня в Шенкурском районе Архангельской области.
 Климовская — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Климовская — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Климовская — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.
 Климовская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Мишутинское сельское поселение.
 Климовская — деревня в Вожегодском районе Вологодской области, Нижнеслободское сельское поселение.
 Климовская — деревня в Вытегорском районе Вологодской области.
 Климовская — деревня в Тотемском районе Вологодской области.
 Климовская — бывшая деревня в Усть-Кубинском районе Вологодской области, присоединена к селу Бережное.
 Климовская — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Климовская — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Климовская — деревня в Прилузском районе Республики Коми.
 Климовская — деревня в Шатурском районе Московской области.

См. также 
 Климовская волость
 Клим
 Климов
 Климовка
 Климово
 Климовск
 Климовский
 Климовское